Miyata bezeichnet:
 Miyata Kōgyō, einen japanischen Hersteller von Fahrrädern, Einrädern und Feuerlöschern
 Miyata (Fukuoka), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Fukuoka, aufgegangen in Miyawaka

Miyata ist der Familienname folgender Personen:
 Hideo Miyata (* 1943), japanischer Jazzmusiker
 Hironori Miyata (* 1960), japanischer Synchronsprecher
 Izumi Miyata (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Naoki Miyata (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Miyata Kōji (* 1923), japanischer Fußballspieler
 Kōki Miyata bzw. Harunori Miyata (* 1972), japanischer Synchronsprecher
 Tatsuo Miyata († 2012), japanischer Drehbuchautor